Нуева Викторија има више значења:

 Нуева Викторија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Викторија (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија, Гвадалупе Викторија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Викторија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нуева Викторија, Бреча 123 ентре Сур 91 и Сур 94 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику